Николай Лагунов:
 Лагунов, Николай Иванович (1921—2000) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Лагунов, Николай Михайлович (1905—1978) — начальник Управления НКГБ по Ленинградской области, старший майор государственной безопасности.
 Лагунов, Николай Фёдорович (1769—1836) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года, георгиевский кавалер.